Reforma administracyjna Danii z 1970 roku. 
 Reforma administracyjna Danii z 2007 roku.